Данијел Гонзало "Дени" Пино или само Дени Пино (енгл. Daniel Gonzalo "Danny" Pino или Danny Pino; 15. април 1974, Мајами, САД) амерички је глумац, познат по улози Скотија Валенса, у америчкој детективској серији Злочини из прошлости.

Филмографија 

|-
| 2001-2002 || || -{Men, Women & Dogs}- || Клеј ||
|-
| 2002. || || -{Point of Origin}- || ||
|-
| 2003. || Прљава значка || -{The Shield}- || ||
|-
| 2003. || || -{Lucy}- || ||
|-
| 2003-2010 || Злочини из прошлости || -{Cold Case}- || Скоти Валенс ||
|-
| 2004. || || -{NYPD 2069}- || Еди Вега ||
|-
| 2005. || || -{Between}- || Виктор ||
|-
| 2005. || || -{Rx}- || Карлос ||
|-
| 2005. || || -{The Lost City }- || Алберто Мора ||
|-
| 2006. || || -{Flicka}- || Џек ||
|-
| 2007. || Истражитељи из Њујорка || -{CSI: NY}- || ||
|- 
| 2008. || || -{The Burning Plain}- || Сантијаго ||
|- 
| 2009. || || -{Across the Hall}- || Тери ||
|- 
| 2010. || || -{Burn Notice}- || Адам Скот ||
|-
| 2010. || || -{Across the Line: The Exodus of Charlie Wright}- || ||
|-
| 2011. || || -{Metro}- || Даглас Ромеро ||
|}

Референце 

Рођени 1974.
Људи из Мајамија
Амерички глумци